

Personen 
 Alexander Scholz (1992), Deens voetballer
 Claus Scholz (1949), Duits striptekenaar
 Ernst Scholz (1874-1932), Duits politicus
 Gerhard Scholz-Rothe (1913-1991), Duits componist 
 Hanna Scholz (1992), Duits actrice
 Helmut Scholz (1954), Duits politicus
 Jackson Scholz (1897-1986), Amerikaans atleet
 Olaf Scholz (1958), Duits politicus
 Paul Scholz (1902-1995), Duits politicus
 Ronny Scholz (1978), Duits wielrenner

Voetbalstadion 
 Scholz Arena, voetbalstadion van VfR Aalen